A UAE President Cup também chamada de Copa do Presidente, criada em 1974. Seu maior vencedor é o Al-Sharjah com 8 conquistas.

Campeões

Títulos por clube

Ligações externas 
UAE Presidents Cup
Lista de times

Competições de futebol dos Emirados Árabes Unidos